Огублённый (огу́бленный) гла́сный за́днего ря́да сре́днего подъёма — один из гласных звуков. По степени подъёма имеет более нижнюю артикуляцию, чем закрытый гласный , и более верхнюю, чем открытый гласный . В Международном фонетическом алфавите (МФА) для огублённого гласного заднего ряда среднего подъёма не предусмотрен отдельный символ. Чаще всего этот звук обозначается знаком . В случае, если требуется точная передача звучания, то его обозначают при помощи знаков понижения () или  () артикуляции гласных заднего ряда средне-верхнего () и средне-нижнего () подъёма —  или . Во многих работах по фонетике и фонологии предпочтение отдаётся знаку .

Огублённый гласный переднего ряда среднего подъёма  () встречается в языках, распространённых на всех континентах, в том числе в русском, финском, сербохорватском, румынском, испанском, грузинском, армянском, турецком и т. д.

Характеристика 
Огублённый гласный заднего ряда среднего подъёма выделяется следующими характеристиками:
 по степени подъёма языка: гласный среднего подъёма — образуется при среднем положении языка в полости рта в отличие от максимально низкого положения языка при артикуляции гласных нижнего подъёма и самого высокого положения при артикуляции гласных верхнего подъёма;
 по степени продвинутости языка вперёд или назад: гласный заднего ряда — образуется при продвижении всей массы языка назад;
 по положению губ (наличию или отсутствию лабиализации или огублённости): огублённый гласный — образованию сопутствует округление и вытягивание губ;
 по положению мягкого нёба: ртовый — образуется при поднятом мягком нёбе, закрывающем проход воздуха в полость носа;

Примеры

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 
 

Гласные заднего ряда
Огублённые гласные
Гласные среднего подъёма